Zegna ist der Name von 

 Ermenegildo Zegna, italienisches Mode- und Textilunternehmen
 Riccardo Zegna (1946), italienischer Jazzmusiker